Reforma Agraria kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Reforma Agraria, Quintana Roo, Felipe Carrillo Puerto, 
 Reforma Agraria, Guerrero, Técpan de Galeana, 
 Reforma Agraria, Ocuilan, delstaten Mexiko, 
 Reforma Agraria, Chiapas, La Trinitaria, 
 Reforma Agraria, Veracruz, Soteapan, 
 Reforma Agraria, Oaxaca, Heroica Ciudad de Huajuapan de León,